Mos of MOS kan verwijzen naar:
plantenrijk
 bladmossen, 
 levermossen
 hauwmossen, drie verwante afdelingen van het plantenrijk
 korstmossen of lichenen, enigszins op mossen lijkende schimmels die in symbiose leven met algen
overig
MOS - duurzame scholen, straffe scholen, een educatief programma voor Nederlandstalige scholen in België
mores (enkelvoud: mos), een regel of een gebruik
Mos (Pontevedra), een gemeente in de Spaanse regio Galicië
MOS (film), een filmopname zonder geluidsspoor
Mean opinion score
Medische Ondersteuning Sportevenementen
Money Over Sex, een muziekband
MOS Burger, een Japanse fastfoodketen
MOS Technology, een hardwarebedrijf
Ministry of Sound, een Londense nachtclub en label van onder andere House en Dance muziek

Zie ook 
 Mós